Die Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nièvre in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 17. November 2016 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Château-Chinon.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Haut Morvan,
 Communauté de communes des Grands Lacs du Morvan und
 Communauté de communes des Portes du Morvan.
Abweichend davon schlossen sich die Gemeinden Montreuillon und Pouques-Lormes der Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Morvan Sommets et Grands Lacs
Gegründet 2016